Владимир Зотиков:
 Зотиков, Владимир Евгеньевич (1887—1970) — российский учёный-текстильщик.